

Анока — місто, штат Міннесота
 Анока — селище, штат Небраска